Ladányi Andrea (1961) táncművész, rendező-koreográfus
 Ladányi Andrea (1969) tornász